

Краткое описание мультсериала 
Идеальный мультсериал для малышей, которые обожают машинки, грузовики и любые другие транспортные средства.

Телеэфир 
Данный мультсериал идёт на телеканале «Карусель» с 1 по 17 мая 2013 года, с 21 июня 2014 по настоящее время по субботам.

Главные герои 

 Чак — самосвал с огромным количеством энергии. Любит гоночные трассы, трамплины и.т.д. Часто фантазирует, старается воплощать мечты в жизнь, но сразу у него никогда ничего не получается. Чак с удовольствием посещает интересные места и никогда не пропускает что-то новое и необычное. Мечтает стать гоночным автомобилем — похожим на своего брата Ралли.
 Руди — машина-мусоровоз. Он шумный, неуклюжий и плохо пахнет, но всё это его не волнует. Любит грязь и веселиться с друзьями.
 Хэнди — подъёмный кран. У него в кузове есть большой крюк и много полезных инструментов. Хэнди всегда готов действовать и помогать друзьям.
 Диггер — большой и сильный экскаватор. Он мало говорит, но всегда по делу, поэтому друзья прислушиваются к его мнению.
 Бумер — пожарный автомобиль, спокойный и застенчивый. Он не стремится к приключениям, но когда требуется помощь, Бумер незамедлительно мчится в эпицентр событий с ревом и включенными мигалками.
 Соку — гоночный автомобиль, главный «модник» среди машин. Никто не знает о новшествах больше, чем Соку. Он живет и работает для того, чтобы отыскивать полезные гаджеты и идти в ногу с техническим прогрессом.

Озвучивание 

 Стейси ДеПасс — Бумер
 Фабрицио Филлипо — Копатель
 Даррен Фрост — Дебошир
 Габриэль Джаммария — Чак
 Габриэль Джулиани — Удобно
 Лорен Холли — Холи
 Лайон Смит — Ралли
 Джоанна Ванникола — Биггс
 Дейл Йим — Соку (1 сезон)
 Блэр Уильямс — Портер (1 сезон)
 Сэм Барринджер — Флип (2 сезон)
 Джереми Харрис — Портер (2 сезон)
 Джейк Сим — Клатч (2 сезон)
 Лори Эллиот — Соку (2 сезон)

Дубляж 

 Татьяна Весёлкина — Чак
 Антон Савенков — Диггер
 Елена Шульман — Бумер
 Диомид Виноградов — Портер
 Станислав Стрелков — Биггс

Примечания 

Мультсериалы США
Мультсериалы Канады
Мультсериалы 2010 года